Vanderborght ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Lou Vanderborght (1933–2022), belgischer Jazzpianist